HMS Achilles kan syfta på:

 – en galär i svenska flottan sjösatt 1714
 – bogserbåt i svenska flottan sjösatt 1962